Gölen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gölen (Edestads socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Gölen (Kristianopels socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Gölen (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Norra gölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (5,5 ha)
Södra gölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (10,6 ha)
Gölen (Krogsereds socken, Halland, 633044-133005), sjö i Falkenbergs kommun, 
Gölen (Krogsereds socken, Halland, 633444-132921), sjö i Falkenbergs kommun, 
Gölen (Adelövs socken, Småland), sjö i Tranås kommun, 
Gölen (Anderstorps socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Gölen (Angerdshestra socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Gölen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (2,93 ha)
Gölen (Döderhults socken, Småland, 635670-152988), sjö i Oskarshamns kommun, 
Gölen (Döderhults socken, Småland, 635684-154153), sjö i Oskarshamns kommun, 
Gölen (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun, 
Gölen (Haurida socken, Småland), sjö i Aneby kommun, 
Gölen (Hjortsberga socken, Småland), sjö i Alvesta kommun, 
Gölen (Järeda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Gölen (Järsnäs socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (6,49 ha)
Gölen (Kulltorps socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (4,09 ha)
Gölen (Kärda socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Gölen (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Gölen (Långaryds socken, Småland, 632459-135692), sjö i Hylte kommun, 
Gölen (Långaryds socken, Småland, 632562-134319), sjö i Hylte kommun, 
Gölen (Lönneberga socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Gölen (Malmbäcks socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Gölen (Markaryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun, 
Gölen (Mulseryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Gölen (Sjösås socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Skönberga göl, sjö i Vetlanda kommun, 
Gölen (Svarttorps socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Gölen (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Gölen (Tofteryds socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (1,8 ha)
Gölen (Vislanda socken, Småland), sjö i Alvesta kommun, 
Gölen (Vittaryds socken, Småland), sjö i Ljungby kommun, 
Gölen (Voxtorps socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (1,5 ha)
Gölen (Väckelsångs socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Gölen (Älmeboda socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (8,17 ha)
Lilla gölen, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun, 
Norra gölen, Småland, sjö i Jönköpings kommun, 
Stora gölen (Askeryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun, 
Stora gölen (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Stora gölen (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (4,2 ha)
Stora gölen (Järsnäs socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Stora gölen (Lommaryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun,  (8,96 ha)
Stora gölen (Malmbäcks socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Stora gölen (Markaryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun,  (2,7 ha)
Stora gölen (Nässjö socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Stora gölen (Våthults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Södra gölen, Småland, sjö i Jönköpings kommun, 
Gölen (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Gölen (Bjurbäcks socken, Västergötland), sjö i Mullsjö kommun, 
Gölen (Daretorps socken, Västergötland), sjö i Tidaholms kommun, 
Gölen (Grönahögs socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun, 
Gölen (Kölingareds socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun, 
Gölen (Utvängstorps socken, Västergötland), sjö i Mullsjö kommun, 
Gölen (Blåviks socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Gölen (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Gölen (Mjölby socken, Östergötland), sjö i Mjölby kommun, 
Gölen (Skedevi socken, Östergötland, 653025-151423), sjö i Finspångs kommun, 
Gölen (Skedevi socken, Östergötland, 653450-150050), sjö i Finspångs kommun,  (6,47 ha)
Gölen (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Stora gölen, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Lilla gölen, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,4 ha)

Se även
Gölet, Småland, sjö i Älmhults kommun i Småland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn